Sjömöss (Spatangidae) är en familj av sjöborrar som beskrevs av John Edward Gray 1825. Sjömöss ingår i ordningen Spatangoida, klassen sjöborrar, fylumet tagghudingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Spatangidae 7 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sjöborrar